Maalhosmadulu Uthuruburi (Norra Maalhosmadulu atoll) kan syfta på:

 Norra Maalhosmadulu atoll, en geografisk atoll i Maldiverna
 Raa atoll, en administrativ atoll i Maldiverna som omfattar Norra Maalhosmadulu atoll samt två ytterligare öar